Woodville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodville (Alabama)
Woodville (Californië)
Woodville (Florida)
Woodville (Georgia)
Woodville (Mississippi)
Lewiston Woodville
Woodville (Ohio)
Woodville (Oklahoma)
Woodville (Texas)
Woodville (Wisconsin)
Woodville (Virginia)

En naar:
Woodville (Australië)
Woodville (Derbyshire)